Nathalie Leroy (née en 1967), trampoliniste française
Nathalie Leroy (née en 1973), karatéka française